

Persone
 Aquiles Baglietto (1909 – ...) – calciatore argentino
 Claudio Baglietto (1908-1940) – filosofo e intellettuale italiano
 Francesco Baglietto (1826-1916) – medico e botanico italiano
 Ottavio Baglietto (... – ...) – calciatore italiano

Altro
 V.A.S. Baglietto – unità da pattugliamento costiero impiegata dalla Regia Marina